Esistono più comuni francesi con questo nome

Bouillac – Aveyron
Bouillac – Dordogna
Bouillac – Tarn e Garonna